Конкурс песни «Детское Евровидение» () — конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза (EBU). Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса также является Европейский вещательный союз.

Всего за всю историю было проведено 19 конкурсов, где победителями стали также 19 песен. Победителем конкурса объявляется песня, набравшая наибольшее количество баллов, отданных другими странами-участницами. За представителя своей страны голосовать нельзя.

Чаще всего победителями «Детского Евровидения» становились представители Армении, Беларуси, Мальты, Польши и России — по 2 раза. Грузия трижды побеждала на конкурсе, а также она является первой страной, которая получила самое максимальной количество баллов за всю историю конкурса — 239 баллов (позднее этот результат превзошла Польша — 278 баллов). Представители постсоветского пространства выигрывали конкурс 10 раз.

Список призовых мест

Количество побед по странам

Страны, не побеждавшие на «Детском Евровидении»

Количество побед по языкам

См. также 
 Победители конкурса песни Евровидение

Примечания

Ссылки 
 http://www.junioreurovision.tv